Сезон Білоруської Екстраліги 2018—2019 — 27-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. У сезоні 2018—19 брали участь вісім клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Білоруська Екстраліга на hockeyarchives.info  
 Екстраліга — Федерація хокею Республіки Білорусь  
 Білоруська Екстраліга на scoresway 

2019
Білорусь
Білорусь
2018 у білоруському спорті
2019 у білоруському спорті